Организација за економску сарадњу и развој () је основана 14. децембра 1960. године. Настала је из Организације за европску економску сарадњу - ОЕЕС, основане 1948. године с циљем да помогне остварењу и администрацији Маршаловог плана о реконструкцији Европе након Другог светског рата. Касније је њено чланство било проширено на неевропске земље, а 1961. године реформисана је у Организацију за економску сарадњу и развој.

Циљеви:
 постићи што већи привредни раст и запосленост;
 повећати животни стандард у земљама чланицама, уз очување финансијске равнотеже;
 доприносити развоју светске привреде;
 помагати здрав економски напредак у чланицама и нечланицама у процесу њиховог привредног развоја;
 доприносити ширењу светске трговине на мултилатерарној основи, без дискриминације и у складу са међународним обавезама.

Организација 
Највиши орган је Савет, састављен од представника свих земаља чланица. Поједине чланице имају своје сталне делегације које су основане као дипломатске мисије, са амбасадором на челу. Амбасадор представља своју земљу на заседањима Савета.
Савет заседа и, по принципу консензуса, доноси одлуке које су правно обавезујуће за чланице, или доноси препоруке које су одраз амбивалентности политичке воље и необавезне су.
Седиште организације је у Паризу.

Државе чланице 

  Аустралија
  Аустрија
  Белгија
  Уједињено Краљевство
  Грчка
  Данска
 Западна Немачка
  Ирска
  Исланд
  Италија
  Израел
  Јапан
  Јужна Кореја
  Канада
  Литванија
  Луксембург
  Мађарска
  Мексико
  Нови Зеланд
  Норвешка
  Пољска
  Португал
  Сједињене Америчке Државе
  Словачка
  Словенија
  Турска
  Финска
  Француска
  Холандија
  Чешка
  Чиле
  Швајцарска
  Шведска
  Шпанија

Историја

Индикатори 

У следећој табели су приказани разни подаци за земље -{OECD}- чланице, укључујући површину, популацију, економску производњу и неједнакост дохотка, као и разне сложене индексе, укључујући људски развој, одрживост државе, владавину закона, перцепцију корупције, економске слободе, стање мира, слободу штампе и демократски ниво.

Референце

Спољашње везе 

 -{Organisation for Economic Co-operation and Development}- 
 -{Organisation for Economic Co-operation and Development}-
 -{OECD iLibrary – OECD's portal for books, reports, statistics, working papers and journals}-

Економске интеграције